Антоли́н () — испанское имя, фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1930—2003) — испанский журналист, художественный критик и режиссёр.
  (1948—2015) — испанский журналист, кинокритик и писатель.
 Антолин, Хорхе (род. 1963) — мексиканский актёр и телеведущий.
  (1941—2013) — испанская писательница и журналист.
  (1876—1945) — перуанский журналист, судья, адвокат и политик.
  (род. 1964) — испанский писатель.
  (род. 1945) — испанский географ
  (род. 1943) — испанский писатель и переводчик.

Имя 
  — христианский мученник, католический и православный святой.
 Антолин Монескильо-и-Висо (1811—1897) — испанский кардинал.
 Антолин Алькарас Виверос (род. 1982) — парагвайский и итальянский футболист.

Топоним 
  — город в Венесуэле, на острове Маргарита.
  город в Уругвае, в департаменте Колония.

См. также 
 Антолин — деревня в Бяльском повяте Люблинского воеводства Польши.
 Антолини